Энтомо́фтора, или Эмпу́за (устар.) () — род энтомопатогенных грибов отдела Зигомикота, паразиты мух.

Виды этого рода являются облигатными паразитами наземных насекомых, образуют снаружи и внутри заражённого организма хорошо развитый мицелий.

Внешний мицелий покрывает насекомое снаружи мицелиальным чехлом и прикрепляет его к субстрату. На поверхности насекомого формируется бархатистый налёт, состоящий из сплошного слоя конидиефор, которые несут по одной одноклеточной конидии размером 10—75 мкм. В мицелии, проникшем в тело насекомого, образуются споры полового размножения и вегетативные споры, такие как хламидоспоры или азигоспоры.
Во время полового процесса одноядерные участки гиф объединяются, в результате чего образуются зигоспоры.

Представители рода обладают высокой паразитической активностью, в связи с чем исследуются способы биологической борьбы с вредоносными насекомыми с использованием некоторых видов энтомофторы.

Классификация 
Род включает более 60 видов.

Список видов 

 Entomophthora aphrophorae
 Entomophthora arrenoctona
 Entomophthora atrosperma
 Entomophthora bereshkovaeana
 Entomophthora blissi
 Entomophthora blunckii
 Entomophthora brevinucleata
 Entomophthora bullata
 Entomophthora byfordii
 Entomophthora calliphorae
 Entomophthora carpentieri
 Entomophthora chromaphidis
 Entomophthora cimbicis
 Entomophthora coleopterorum
 Entomophthora colorata
 Entomophthora culicis — Энтомофтора комариная
 Entomophthora cyrtoneurae
 Entomophthora destruens
 Entomophthora dissolvens
 Entomophthora egressa
 Entomophthora erupta
 Entomophthora exitialis
 Entomophthora ferdinandii
 Entomophthora fumosa
 Entomophthora grandis
 Entomophthora helvetica
 Entomophthora hylemyiae
 Entomophthora inexspectata
 Entomophthora israelensis
 Entomophthora jaapiana
 Entomophthora jaczewskii
 Entomophthora jassi
 Entomophthora lauxaniae
 Entomophthora lavrovii
 Entomophthora leyteensis
 Entomophthora megasperma
 Entomophthora muscae — Энтомофтора мушиная
 Entomophthora muscivora
 Entomophthora myrmecophaga
 Entomophthora nebriae
 Entomophthora oehrensiana
 Entomophthora pallida
 Entomophthora pelliculosa
 Entomophthora phalloides
 Entomophthora philippinensis
 Entomophthora phryganeae
 Entomophthora planchoniana
 Entomophthora plusiae
 Entomophthora pooreana
 Entomophthora porteri
 Entomophthora pseudococci
 Entomophthora punctata
 Entomophthora pustulata
 Entomophthora pyralidarum
 Entomophthora reticulata
 Entomophthora richteri
 Entomophthora rimosa
 Entomophthora rivularis
 Entomophthora scatophaga — Энтомофтора скатофаговая
 Entomophthora schizophorae — Энтомофтора шизофоры
 Entomophthora schroeteri
 Entomophthora simulii
 Entomophthora sphaerosperma
 Entomophthora syrphi — Энтомофтора сирфид
 Entomophthora telaria
 Entomophthora terrestris — Энтомофтора земляная
 Entomophthora thripidum
 Entomophthora trinucleata
 Entomophthora weberi
 Entomophthora zabri

Примечания 

Роды грибов
Энтомофторовые
Паразиты насекомых